Schizoouridae — вимерла родина еворнітейських тероподів, яка жила на території Китаю в ранній крейді. У 2019 році його назвали Ван та його колеги, і він містить усі таксони, більш тісно пов'язані з Mengciusornis dentatus і Schizooura lii, ніж з Bellulornis або Jianchangornis microdonta. Члени родини мали кілька особливостей, які рідко зустрічаються у еворнітеїв, але більш типові для енантіорнітеїв та більш базальних груп. До прикладу, міцна фуркула з помітним гіпоклеїдієм і (у Mengciusornis) зуби на кінчику передщелепної кістки.

Класифікація 
Наведена нижче кладограма за Вану та ін. (2019):

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Динозаври крейдового періоду